ЭТЦ-203 — индексы цепных траншейных экскаваторов. Сокращение ЭТЦ означает Экскаватор Траншейный Цепной, в индексе 203 первые две цифры указывают глубину отрываемой траншеи в дециметрах (то есть ), последняя — номер модели.

 ЭТЦ-203 — пневмоколёсный вариант экскаватора-дреноукладчика, испытывавшийся в 1960-х годах Таллинским экскаваторным заводом.
 ЭТЦ-203 — экскаватор-дреноукладчик, выпускающийся Кохановским экскаваторным заводом.

Примечания 

Экскаваторы-дреноукладчики
Траншейные экскаваторы
Средства механизации дорожных и земляных работ
Таллэкс
Экскаваторы СССР